Ионкин — фамилия; имеет женскую форму Ионкина.

 Ионкин, Александр Михайлович (род. 1948) — игрок в хоккей с мячом.
 Ионкин, Анатолий Михайлович (1950—2009) — советский футболист.
 Ионкин, Пётр Афанасьевич (1907—1980) — доктор технических наук, профессор, специалист в области электротехники.